Sukhothai (provincie), een provincie in het noorden van Thailand.
Amphoe Mueang Sukhothai, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noorden van Thailand.
Sukhothai (stad), zowel de hedendaagse hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand. De stad ligt niet op dezelfde plaats als de vroegere stad Sukhothai.
Sukhothai, de naam van een oud koninkrijk in Thailand.
Historisch Park Sukhothai, de oude hoofdstad van het koninkrijk Sukhothai.